Le mot māori koha signifie don.

Koha peut faire référence à :

 Kalju Koha (né en 1956), homme politique estonien.
 Rebeka Koha née en 1998), haltérophile lettonne.
 Neoramia koha, une espèce d'araignées.
 Nekketsu Kōha Kunio-kun, une série de jeux vidéo.
 Koha (logiciel), un système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB) libre et open source.